Valget i Tyskland juli 1932 blev afholdt den 31. juli 1932 og blev holdt kun to år efter sidste det valg. Valget gjorde det nazistiske NSDAP til det største parti i Rigsdagen for første gang, dog uden at partiet vandt absolut flertal. Valget gav ligeledes kommunisterne en fremgang, hvilket indebar, at de to yderfløje tilsammen havde en solid majoritet. Uden vilje eller evne til at samarbejde med de mindre midterpartier gjorde valget de politiske processer umulige.

Referencer

Politiske valg i 1932
Politiske valg i Tyskland